Хо́ллоуэй () — английская фамилия.

Фамилия 
 Холлоуэй, Грант (род. 1997) — американский легкоатлет. 
 Холлоуэй-младший, Джеймс (1898—1984) — адмирал ВМС США, отец адмирала ВМС США Джеймса Холлоуэя-третьего.
  (1922—2019) — адмирал ВМС США, сын адмирала ВМС США Джеймса Холлоуэя-младшего.
 
 Холлоуэй, Джош (род. 1969) — американский актёр.
 Холлоуэй, Иан (род. 1963) — британский футболист, тренер.
 Холлоуэй, Кэрол (1892—1979) — американская актриса немого кино.
 Холлоуэй, Лолитта (1946—2011) — американская соул- и диско-певица.
 Холлоуэй, Макс (род. 1991) — американский боец смешанных единоборств.
 Холлоуэй, Натали (род. 1986) — американская жертва похищения.
 Холлоуэй, Нэнси (1932—2019) — американская джаз-, поп- и соул-исполнительница.
 Холлоуэй, Ребекка (род. 1995) — североирландская футболистка.
 Холлоуэй, Стерлинг (1905—1992) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания.
 Холлоуэй, Стэнли (1890—1982) — английский актёр театра и кино, комик, певец, поэт.
 Холлоуэй, Сьюзан (род. 1955) — канадская гребчиха-байдарочница и лыжница.
 Холлоуэй, Эдит (1868—1956) — английская шахматистка.

Топонимы 
 Холлоуэй — город в Миннесоте, США.